«Flowers of Romance» — песня британской музыкальной группы Public Image Ltd с одноимённого альбома коллектива. Композиция также выходила в формате сингла и заняла 24 позицию в хит-параде UK Singles Chart.

О песне 
Как и в большинстве песен с альбома The Flowers of Romance, в заглавной композиции отсутствуют гитарные партии. Песня основывается на ритм-секции (виолончель и барабаны) и компьютерном миксе; также в композиции присутствует партия скрипки, сыгранная Лайдоном.

Список композиций 
7" формат
 «Flowers of Romance» — 2:50
 «Home Is Where the Heart Is» — 7:21

12" формат
 «Flowers of Romance (Extended Version)» — 5:36
 «Home Is Where the Heart Is» — 7:21

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Песни Public Image Ltd